Lakewood se poate referi la:

Locuri

Australia 
 Lakewood, Australia de Vest, un oraș abandonat din Australia de Vest

Canada 
 Lakewood, Edmonton, Alberta
 Lakewood Suburban Centre, Saskatoon, Saskatchewan

Filipine 
 Lakewood, Zamboanga del Sur

SUA  
 Lakewood, California, un oraș din comitatul Los Angeles 
 Lakewood, Colorado, un oraș din comitatul Jefferson
 Lakewood, Illinois, o localitate din comitatul McHenry
 Lakewood Balmoral Historic District, Chicago, Illinois
 Lakewood, Iowa, un oraș fantomă în comitatul Lyon 
 Lakewood Township, New Jersey, o localitate din New Jersey
 Lakewood, New Orleans, Louisiana
 Lakewood, Michigan
 Lakewood (CDP), New Jersey, un loc desemnat pentru recensământ din Lakewood Township, New Jersey
 Lakewood, New York, o localitate din comitatul Chautauqua
 Lakewood, Ohio, un oraș mare din comitatul Cuyahoga 
 Lakewood, Oregon
 Lakewood, Pennsylvania, o localitate din comitatul Wayne  
 Lakewood, South Carolina, un loc desemnat pentru recensământ din comitatul Sumter
 Lakewood, Tennessee, un oraș din comitatul Davidson 
 Lakewood, Dallas, Texas, o vecinătate 
 Lakewood, Washington, un oraș din comitatul Pierce
 Lakewood, Wisconsin, un oraș din comitatul Oconto
 Lakewood (CDP), Wisconsin, o localitate neîncorporată din comitatul Oconto

Ficțiune 
Lakewood, un oraș fictiv în care au loc un șir de crime în serialul de televiziune MTV  Scream

Alte utilizări 
 Lakewood (Livingston, Alabama), un conac antebelic din Livingston, Alabama
 Lakewood (St. Joseph, Louisiana), un conac
 Stația Lakewood / Fort McPherson, o stație feroviară de pasageri situată în Atlanta, Georgia
 Stația Lakewood, o stație feroviară de pasageri situată în Lakewood, Washington
 Biserica Lakewood din Houston, Texas
 Lakewood Industries, parte a Holley Performance Products, o companie americană 
 Lakewood Playhouse, un teatru din Lakewood, Washington
 Lakewood Assembly, o uzină General Motors din Lakewood Heights, Atlanta, Georgia

Vezi și 
 Lakewood Heights (dezambiguizare)
 Lakewood Historic District (dezambiguizare)
 Lakewood Park (dezambiguizare)
 Lakewood School District (dezambiguizare)
 Lakewood Township (dezambiguizare)
 Lakewood Village (dezambiguizare)
 
 
 Lake Wood, Texas
 Lake Wood (Filipine)